Vítor Silva est un nom porté par :

 Vítor Marcolino da Silva (1909-1982), joueur de football portugais.
 Vítor Manuel dos Santos Silva (1968-), joueur et entraîneur de football portugais.

Patronyme portugais